Man with a Movie Camera () — саундтрек группы The Cinematic Orchestra к документальному фильму советского режиссёра Дзиги Вертова, релиз диска состоялся 26 мая 2003 года.

Список композиций 
 «The Projectionist» — 0:06
 «Melody» — 0:20
 «Dawn» — 4:00
 «The Awakening of a Woman (Burnout)» — 10:20
 «Reel Life (Evolution II)» — 6:57
 «Postlude» — 1:45
 «Evolution (Versao Portuense)» — 5:47
 «Work It! (Man with the Movie Camera)» — 8:05
 «Voyage» — 0:22
 «Odessa» — 2:05
 «Theme de Yoyo» — 2:20
 «The Magician» — 2:26
 «Theme Reprise» — 2:53
 «Yoyo Waltz» — 1:17
 «Drunken Tune» — 4:50
 «The Animated Tripod» — 1:12
 «All Things» — 6:06

Примечания 

Альбомы The Cinematic Orchestra
Альбомы Ninja Tune